Ларс Эрик Петтерссон (, род. 12 мая 1954) — шведский шахматист, мастер ФИДЕ. Наиболее известен своей победой в турнире северных стран 1977 г. В 1978 г. участвовал в сильном по составу международном турнире в Норвегии. С конца 1970-х до второй половины 1990-х гг. выступал преимущественно в опен-турнирах. Лучший результат — призовое место в 1984 г. в Каорле.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Л. Э. Петтерссона  в базе Chessgames
 Личная карточка Л. Э. Петтерссона  на сайте 365Chess

Шахматисты Швеции
Шахматисты XX века
Мастера ФИДЕ по шахматам